Bahnhof Menden bezeichnet:

 den Bahnhof Menden (Rheinland)
 den Bahnhof Menden (Sauerland)